Kelt ist der Familienname von

 Douglas A. Kelt (* 1959), US-amerikanischer Mammaloge

Kelt steht für:

 KSR-2, sowjetische Luft-Boden-Rakete (Nato Codename AS-5 Kelt)
 Kelt (Cognac), ein Cognac-Handelshaus
 Wadi Kelt, ein Wadi im Westjordanland, siehe Wadi Qelt
 Kilodegree Extremely Little Telescope